Johann von Grünewaldt ist der Name folgender Personen:

* Johann Engelbrecht Christoph von Grünewaldt (1796–1862), Herr auf Hukas, estnischer Politiker und russischer Zivilgouverneur
 Johann Ernst von Grünewaldt (1835–1901), Herr auf Koik und Brandten, deutsch-baltischer Politiker

 Johann Georg Otto von Grünewaldt (1830–1910), deutsch-baltischer Mediziner und Staatsrat